La famille Girod de l'Ain a pour origine Jean-Louis Girod (1753-1839), député de l'Ain au Conseil des Anciens, sous le Directoire, qui accole le nom de son département d'origine à son nom de famille.

Généalogie simplifiée 

 Jean-Louis Girod, dit Girod de l'Ain (1753-1839),  baron Girod de l'Ain, magistrat, membre du Conseil des Anciens, maire, député de l'Ain, président du Corps législatif ;
 Amédée Girod de l'Ain, (1781-1847),  baron Girod de l'Ain, 2 fois député, préfet de police de Paris, président de la Chambre des députés, pair de France, 2 fois ministre, vice-président du Conseil d'État, fils de Jean-Louis Girod de l'Ain qui a donné son nom à un rosier Baron Girod de l'Ain (1897) baptisé pour le cinquantenaire de sa mort ;
 Gabriel Girod de l'Ain (1784-1846), fils de Jean-Louis Girod de l'Ain, épousa Émilie Mégard (1800-1881), bienfaitrice du culte catholique et de la commune de Versoix à Genève ;
 Léon Girod de l'Ain (1824-1854),  baron Girod de l'Ain, fils de Gabriel et Émilie Girod de l'Ain ;
 Félix Girod de l'Ain (1789-1874),  baron Girod de l'Ain, général, député de l'Ain, fils de Jean-Louis Girod de l'Ain ;
 Édouard Girod de l'Ain (1819-1906),  baron Girod de l'Ain, député de l'Ain, fils de Félix Girod de l'Ain ;
 Amédée Girod de l'Ain (1852-1939),  baron Girod de l'Ain, fils d'Édouard Girod de l'Ain
 Amédée Girod de l'Ain (1890-1976),  baron Girod de l'Ain, fils d'Amédée Girod de l'Ain
 Bertrand Girod de l'Ain,  baron Girod de l'Ain, (1924-2023), journaliste et professeur français, fils d'Amédée Girod de l'Ain
 Malo Girod de l'Ain (1955-2020), chef d'entreprise, fils de Bertrand Girod de l'Ain
Tyara Girod de l'Ain, (née en 1993), chirurgien-dentiste, fille de Malo Girod de l'Ain
 Maurice Girod de l'Ain (1854-1952), chef d'escadron d'artillerie, historien, fils d'Édouard Girod de l'Ain
 Raymond Girod de l'Ain (1888-1980), prêtre, curé de Saint-Odile à Paris, fils de Maurice Girod de l'Ain
 Édouard Girod de l'Ain (1889-1954), fils de Maurice Girod de l'Ain
 Gabriel Girod de l'Ain (1902-1981), écrivain, historien et biographe français, fils de Maurice Girod de l'Ain
 Roland Girod de l'Ain (1931-1982), fils de Gabriel Girod de l'Ain
 Alix Girod de l'Ain, (née en 1965), écrivain, journaliste et scénariste française.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
Adolphe Robert, Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, Paris, Bourloton, 1889, tome 3, de Girardin à Gisclard,

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)

Liens externes 
 

Famille noble française
Famille de l'Ain